Scott Aaronson – informatico e divulgatore scientifico statunitense
 Marc Aaronson – astronomo statunitense
 Kenny Aaronson – bassista statunitense
 3277 Aaronson – asteroide della fascia principale